Chiusi kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Chiusi, kommun, Toscana, Provincia di Siena, 
 Chiusi, Vibo-Valentia, ort, Kalabrien, Provincia di Vibo-Valentia,

Kroatien 

 Čunski, ort, Gorski kotar, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar